Lagan ist
 ein Begriff aus der militärischen Seefahrt, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M) #L
 der Name einer britischen Fregatte (HMS Lagan). Am 20. September 1943 von U 270 getroffen (Totalschaden)  

Lagan heißen folgende Orte:
 Lagan (Schweden), Ort in der schwedischen Provinz Kronobergs län
 Lagan (Kalmückien), Stadt in der südrussischen Republik Kalmückien

Lagan heißen folgende Flüsse:
 der Lagan (Kattegat) im südschwedischen Hochland
 der Lagan (Belfast Lough), mündet in die Bucht von Belfast

Lagan ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Lagan (1934–2020), irischer Bischof der römisch-katholischen Kirche
 Matthew D. Lagan (1829–1901), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Laggan
 McLagan
 Maclagan